Див. також Маркетинг.

Ма́рке́тинг у ба́нківській сфе́рі відрізняється певними аспектами від маркетингової діяльності в інших галузях.

Серед послуг, які надаються банками, є кредитні, операційні, інвестиційні, факторингові, лізінгові, довірчі, консультаційні тощо.

Сучасний ринок банківських послуг під час економічної кризи має такі риси:

 недовіра населення до фінансових інструментів, зокрема депозитів,
 жорстка конкуренція між банками,
 хронічна нестача грошових ресурсів у самих банках та їхніх клієнтів (юридичних та фізичних осіб),
 зростання неплатежів,
 зростання кількості боргів, що їх неможливо отримати (безнадійна заборгованість, ),
 підвищення ризиків.

Найголовнішими завданнями банків є:

 залучення клієнтів,
 розширення сфери збуту своїх послуг,
 збільшення своєї ринкової долі,
 зростання прибутку.

Головні завдання маркетингу у банківській сфері в умовах кризи:

 забезпечення виживання банку,
 забезпечення рентабельної роботи банку в умовах нестабільного ринку,
 підвищення ліквідності банків,
 PR — підтримка іміджу банку, вивчення громадської думки про банк, орієнтація діяльності банку з врахуванням інтересів громади, антикризові заходи, робота з профільною пресою, забезпечення журналістів експертними оцінками ситуації на ринку,
 робота над переорієнтацією банків зі своїх поточних продуктів на продукти, які потрібні клієнтам у час кризи,
 розробка нових видів банківських продуктів, особлива увага — ціноутворення,
 максимальне задоволення запитів клієнтів,
 ретельна сегментація клієнтів (за характером банківських послуг — кредитні, інвестиційні, за клієнтською ознакою — юридичні та фізичні особи, корпорації, за географічною, демографічною, психокультурною ознаками тощо), особлива увага — CRM,
 забезпечення присутності банку на форумах, семінарах, конференціях (робота з керівництвом).

Серед інноваційних акцій та продуктів, які пропонуються банками, можна назвати:

 встановлення банкоматів на території великих компаній,
 обслуговування зарплатних / поточних та депозитних рахунків через кредитні / дебетні картки за допомоги банкоматів,
 відкриття невеликих кредитних ліній,
 оренда сейфів з цілодобовим доступом,
 резервування та обмін валюти на замовлення,
 мультивалютні депозити та депозити з переведенням валют з однієї в іншу,
 додаткові послуги (пр., страхування, послуги з обслуговування авто) до кредитних / дебетних карток тощо,
 зарплатні проекти з кредитом підприємству на 1 місяць, підкріплений депозитом підприємства,
 рахунки-пакети (з цілою низкою послуг),
 нові депозитні пропозиції (зі зміною ставки, вкл. плаваючу ставку, строків, умов зняття коштів, умов додаткових внесків), особлива увага — короткострокові депозити,
 гривневі кредити з великим початковим внеском на невеликий строк.

Успіх у виконанні поставлених завдань оцінюється за такими критеріями ():

 кількість залучених клієнтів, кількість рахунків,
 обсяг депозитів,
 обсяг банківських операцій та наданих послуг,
 задоволеність клієнтів наданими послугами.

Примітки: одним з найбільш відомих українських науковців котрий досліджував питання банківського маркетингу є доктор економічних наук, професор, Академік Академії економічних наук Брітченко Ігор Геннадійович 

 Рейтинг надійності найбільших українських банків . 
 «Ми не банкіри, а рітейлери!» . Приклад успішного впровадження нових стратегічних підходів в американському банку. 

Маркетинг
Банки